

Patronyme 

 Antoine-Marin Lemierre (1733-1793), poète et dramaturge français ;
 Auguste-Jacques Lemierre d'Argy (1762-1815), écrivain et traducteur français ;
 Jean Lemierre (1950-), haut fonctionnaire français.

Autres 
 Syndrome de Lemierre, maladie infectieuse.